języki indonezyjskie – języki austronezyjskie i papuaskie używane w Indonezji
 języki indonezyjskie (hesperonezyjskie) – dawna gałąź języków wyróżniana w ramach rodziny austronezyjskiej